Шлем — в основном значении: головной убор. Может также обозначать:

 Шлем — аксессуар в геральдике.
 Шлем — радиолокационная станция (РЛС) ЗПРК «Панцирь».
 Шлем — термин бриджа.
 Шлем — шлем виртуальной реальности, надеваемое на голову устройство, по виду подобное шлему.
 Шлем (термин) — в просторечии: обман, надувательство, лукавство, выдумка, вымысел, ложь. Выражение «надеть шлем».

См. также 
 Большой шлем — спортивный термин, имеющий несколько значений.